

Досадашњи добитници

Број изабраних играча по клубовима

Види још 
 Најкориснији играч Евролиге у кошарци
 Најкориснији играч Еврокупа у кошарци

Спољашње везе 

 Званичан сајт ФИБА Лиге шампиона

Појединачне награде ФИБА Лиге шампиона